Le Championnat GP3 Series 2013 est la quatrième saison du championnat GP3 Series.

Nouveautés 2013 

Les voitures utilisent un nouveau châssis, toujours construit par la firme italienne Dallara, et un nouveau moteur plus puissant, un 6-cylindres de  développant .

Le championnat arrive à Abou Dabi pour la première fois, il s'agit de la première épreuve de GP3 organisée hors-Europe. Les courses se déroulent, comme celles du GP2, en support de la Formule 1. La manche du circuit urbain de Valence est remplacée par celle du circuit Ricardo Tormo, un circuit permanent situé dans la banlieue de Valence, tandis que celle de Monaco disparait du calendrier.

Système de points

Engagés

Calendrier de la saison 2013 

Les courses sont disputées en support de plusieurs Grand Prix européens et d'une manche asiatique du Championnat du monde de Formule 1 2013.

Déroulement de la saison et faits marquants du championnat

Résultats de la saison 2013

Classement saison 2013

Classement des pilotes 

Note:
† : Des pilotes n'ont pas terminé une course, mais sont, tout de même, classés pour avoir accompli 90 % de la distance de la course.

Classement des équipes 

Note:
† : Des pilotes n'ont pas terminé une course, mais sont, tout de même, classés pour avoir accompli 90 % de la distance de la course.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Championnat du monde de Formule 1 2013
 Championnat de GP2 Series 2013

Lien externe 
  Site officiel du GP3

Championnat de GP3 Series
Sport automobile en 2013